Раул може да се отнася за:
 Раул (Западнофранкско кралство) (890-936), крал на западните франки
 Раул (футболист) (р. 1977), испански футболист